Armington peut désigner :

Patronyme 
 Caroline Armington (1875-1939) : peintre et graveuse canadienne
 Frank Armington (1876-1941) : peintre canadien, époux de la précédente

Toponyme 
 Armington,  un village américain du comté de Tazewell, dans l'État de l'Illinois.
 , un village du comté de Cascade dans le Montana.

Autre 
 Le modèle d'Armington, un ancien modèle économique créé en 1969 par Paul Armington.